Termenul Bilă se poate referi la:
bilă, un obiect sferic din diferite materiale și cu diferite întrebuințări

bilă (matematică), mulțimea punctelor dintr-un spațiu metric situate la distanță mai mică de o anumită valoare de un punct dat
bilă (medicină, zoologie), numită și fiere, lichid secretat de ficat
vezica biliară, numită uneori tot bilă, organ cu rol de depozitare temporară a bilei

Vezi și
Bila (dezambiguizare)